Harvey Smith peut désigner :

 Harvey Smith (1938-), un cavalier britannique de saut d'obstacles ;
 Harvey Smith (1966-), un concepteur américain de jeu vidéo.